Querstand steht für:
 Querstand (Label), ein deutsches Klassiklabel
 Querstand (Musik), ein auf zwei Stimmen verteilter Halbtonschritt beziehungsweise Tritonusschritt
 Querstand (Periodikum), eine musikwissenschaftliche Zeitung
 Querlage, in der Geburtshilfe eine Lageanomalie, die ein Geburtshindernis darstellt